Cassia mimosoides é um binome estabelecido por Linnaeus um táxon da subfamília Caesalpinioideae da família Fabaceae que corresponde à espécie presentemente designada por Chamaecrista mimosoides. O binome foi aplicado por muitos autores subsequentes a plantas relacionadas, seja como um sinónimo júnior formalmente descrito ou como um erro informal. John Gilbert Baker erroneamente pensou que o táxon de Lineu se aplicava à espécie actual, e fontes que se referem a Baker podem fazer o mesmo. As principais aplicações do nome Cassia mimosoidea são as seguintes:
 Cassia mimosoides sensu Linnaeus é um sinónimo taxonómico de Chamaecrista mimosoides
 Cassia mimosoides sensu Baker é um sinónimo taxonómico erróneo de Cassia aldabrensis
 Cassia mimosoides sensu Brenan é um sinónimo taxonómico erróneo de Chamaecrista pratensis
 Cassia mimosoides sensu Cordem. é um sinónimo taxonómico erróneo de Chamaecrista nictitans ssp. patellaria
 Cassia mimosoides sensu Shimabuku é um sinónimo taxonómico erróneo de Chamaecrista garambiensis
 Cassia mimosoides sensu Walker é um sinónimo taxonómico de Chamaecrista nomame

Referências

Bibliografia
  (2005): Genus Cassia. Version 10.01, November 2005. Retrieved 2007 dezembro 20.
 

Desambiguação